Plzeňsko může označovat:

 Plzeňský kraj (od 2000)
 Plzeňský kraj (1948–1960)
 Plzeňský kraj (do 1862)
 Okres Plzeň-město
 Okres Plzeň-jih
 Okres Plzeň-sever
 Plzeňská aglomerace